Ez a lap a Lárva (animációs sorozat) epizódjainak listája.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (Rács) 
{| class="wikitable" style="width: 100%"
|-
! style="background-color: #008000; color: white" | #
! style="background-color: #008000; color: white" | #
! style="background-color: #008000; color: white" | Angol cím
! style="background-color: #008000; color: white" |  Magyar cím
! style="background-color: #008000; color: white" | Eredeti premier
|-
| rowspan="4" | 1.
| 1.
| Icecream
|Jégkrém
| rowspan="4" | 2011. március 26.
|-
| 2.
| Mosquito
|Moszkító
|-
| 3.
| Dancing in the Rain
|Esőtánc
|-
| 4.
| Mushroom
|Gomba
|-
| rowspan="4" | 2.
| 5.
| Gum (1)
|Rágógumi - (1. rész)
| rowspan="4" | 2011. április 3.
|-
| 6.
| Ice Road
|Jégút
|-
| 7.
| Straw
|Szalma|-
| 8.
| Insectivorous Plant
|Rovarevő növény|-
| rowspan="4" | 3.
| 9.
| Snail
|Csiga| rowspan="4" | 2011. április 9.
|-
| 10.
| Snoring
|A horkolás|-
| 11.
| Popcorn
|Pattogatott kukorica|-
| 12.
| Aquarium
|Akvárium|-
| rowspan="4" | 4.
| 13.
| Ham
|Sonka| rowspan="4" | 2011. április 23.
|-
| 14.
| Psychic
|Psyhó|-
| 15.
| Fly
|Légy|-
| 16.
| Spaghetti
|Spagetti|-
| rowspan="4" | 5.
| 17.
| Airform
|Pukkantó zacskó| rowspan="4" | 2011. április 30.
|-
| 18.
| rowspan="2" | Cocoon (1&2)
| rowspan="2" | Ütések - (1. & 2. rész)|-
| 19.
|-
| 20.
| Puding
|Puding|-
| rowspan="4" | 6.
| 21
| Watermelon
|Görögdinnye| rowspan="4" | 2011. május 7.
|-
| 22.
| UFO
|UFÓ|-
| 23.
| Fishing
|Halászás|-
| 24.
| Out of Body
|Testen kívül|-
| rowspan="4" | 7.
| 25.
| Hot Spring
|Forró tavasz| rowspan="4" | 2011. május 14.
|-
| 26.
| Hide and Seek
|Bújócska|-
| 27.
| Earthquake
|Földrengés|-
| 28.
| Hair-growth Solution (1)
|Megoldás a hajnövekedésre - (1. rész)|-
| rowspan="4" | 8.
| 29.
| Flood (1)
|Árvíz - (1.rész)| rowspan="4" | 2011. május 21.
|-
| 30.
| Swamp
|Ingovány|-
| 31.
| Walnut
|Dió|-
| 32.
| Soda
|Szóda|-
| rowspan="4" | 9.
| 33.
| Frog
|Béka| rowspan="4" | 2011. május 28.
|-
| 34.
| Typhoon (1)
|Fújó szél|-
| 35.
| Cavity
|Üveg|-
| 36.
| Cointoss
|Érmedobás|-
| rowspan="4" | 10.
| 37.
| Concert	
|Koncert| rowspan="4" | 2011. június 4.
|-
| 38.
| Flood (2)
|Árvíz - (2.rész)|-
| 39.
| Snowball Fight
|Hógolyó csata|-
| 40.
| Ant
|Hangya|-
| rowspan="4" | 11. 
| 41.
| Stomachache
|
| rowspan="4" | 2011. június 11.
|-
| 42.
| Mummy
|
|-
| 43.
| Bee (1)
|
|-
| 44.
| Balloon
|
|-
| rowspan="4" | 12.
| 45.
| Love
|Szerelem| rowspan="4" | 2011. június 18.
|-
| 46.
| Spring
|
|-
| 47.
| Christmas
|Karácsony|-
| 48.
| Yellow-terminator
|Sárga, a terminátor|-
| rowspan="4" | 13.
| 49.
| The Cement
|
| rowspan="4" | 2011. június 25.
|- 
| 50.
| Larvatar (1)
|
|-
| 51.
| Hip Hop
|Hip Hop[Hip Háp]|-
| 52.
| Snot
|
|-
| rowspan="4" | 14.
| 53.
| Hailing
|
| rowspan="4" | 2011. július 2.
|-
| 54.
| pit
|
|-
| 55.
| Gum (2)
|
|-
| 56.
| Raining
|
|-
| rowspan="4" | 15.
| 57.
| Glove 
|
| rowspan="4" | 2011. július 9.
|-
| 58.
| Laughing
|
|-
| 59.
|
|
|-
| 60.
|
|
|-
| rowspan="4" | 16.
| 61.
|
|
| rowspan="4" | 2011. július 16.
|-
| 62.
|
|
|-
| 63.
|
|
|-
| 64.
|
|
|-
| rowspan="4" | 17.
| 65.
|
|
| rowspan="4" | 2011. július 23.
|-
| 66.
|
|
|-
| 67.
|
|
|-
| 68.
|
|
|-
| rowspan="4" | 18.
| 69.
| Bee (2)
|
| rowspan="4" | 2011. július 30.
|-
| 70.
|
|
|-
| 71.
|
|
|-
| 72.
|
|
|-
| rowspan="4" | 19.
| 73.
|
|
| rowspan="4" | 2011. augusztus 6.
|-
| 74.
|
|
|-
| 75.
|
|
|-
| 76.
|
|
|-
| rowspan="4" | 20.
| 77.
|
|
| rowspan="4" | 2011. augusztus 13.
|-
| 78.
|
|
|-
| 79.
|
|
|-
| 80.
|
|
|-
| rowspan="4" | 21.
| 81.
|
|
| rowspan="4" | 2011. augusztus 20.
|-
| 82.
|
|
|-
| 83.
|
|
|-
| 84.
|
|
|-
| rowspan="4" | 22.
| 85.
|
|
| rowspan="4" | 2011. augusztus 27.
|-
| 86.
|
|
|-
| 87.
|
|
|-
| 88.
|
|
|-
| rowspan="4" | 23.
| 89.
|
|
| rowspan="4" | 2011. szeptember 3.
|-
| 90.
|
|
|-
| 91.
|
|
|-
| 92.
|
|
|-
| rowspan="4" | 24.
| 93.
|
|
| rowspan="4" | 2011. szeptember 10.
|-
| 94.
|
|
|-
| 95.
|
|
|-
| 96.
|
|
|-
| rowspan="4" | 25.
| 97.
|
|
| rowspan="4" | 2011. szeptember 17.
|-
| 98.
|
|
|-
| 99.
|
|
|-
| 100.
|
|
|-
| rowspan="4" | 26.
| 101.
| Short Arm Octopus
|
| rowspan="4" | 2011. szeptember 24.
|-
| 102.
| rowspan="3" | Wild Wild World (1–3)
|Vadon élő vadvilág - 1.rész|-
| 103.
|Vadon élő vadvilág - 2.rész|-
| 104.
|Vadon élő vadvilág - 3.rész'|}
 A magyar címek nem hivatalosak.''

2. évad (Ház)

3. évad (New York)

4. évad: Bogár-sziget (Larva Island)

Források

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái